

Cinema 
Homefront (Homefront) – film del 2013 diretto da Gary Fleder

Televisione 
Homefront - La guerra a casa (Homefront) – serie televisiva statunitense di 42 episodi, trasmessa su ABC dal 1991 al 1993
 Il nemico tra noi (Homefront) – episodio della quarta stagione di Star Trek: Deep Space Nine

Videogiochi 
Homefront – videogioco del 2011 sviluppato dalla Kaos Studios